NK steht für:
 Natürliche Killerzelle, eine Unterart der weißen Blutkörperchen
 Nebenkosten, Kosten, die neben einer Hauptlast entstehen
 Neigungskurs, einen Kurs mit erhöhtem Anforderungsniveau (eA-Kurs bzw. Kurs mit eA) rsp. Leistungskurs (LK)
 Netzknoten, im Straßen- und Brückenbau bestimmte Punktnummern
 Neue Kerze, eine veraltete physikalische Einheit, ist heute mit gleichen Werten die die SI-Einheit Candela
 Neue Kriminalpolitik, eine Zeitschrift
 Nippon Kaiji Kyōkai, eine japanische Klassifikationsgesellschaft
 Nomos-Kommentar, eine Reihe juristischer Kommentare der Nomos Verlagsgesellschaft, jeweiliges Werk nach Kontext: im strafrechtlichen Zusammenhang zum Beispiel der Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch (auch NK-StGB abgekürzt)
 Norddeutsches Kartell, Kartell innerhalb der Deutschen Burschenschaft
 Nordiska Kompaniet, Markenname und Bezeichnung der Warenhäuser der gleichnamigen schwedischen Aktiengesellschaft
 Normalkerze, veraltete deutsche Lichteinheit, siehe Hefnerkerze
 Bahnhof Kronach (DS100-Code)
 Spirit Airlines (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

NK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Neunkirchen
 Griechenland: Thessaloniki (nur für Motorräder)
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Montenegro: Nikšić
 Norwegen: Skien in der Provinz Vestfold og Telemark
 Österreich: Bezirk Neunkirchen

Siehe auch:

Abkürzung